Janmashtami (Devanagari: जन्माष्टमी, traslitterazione: janmāṣṭami), anche conosciuto come Krishna Janmashtami, Krishnashtami, Saatam Aatham, Gokulashtami, Ashtami Rohini, Srikrishna Jayanti, Sree Jayanthi, è una festività induista che celebra la nascita di Krishna, l'ottavo avatar della divinità hindu Visnù. Si osserva seguendo il calendario luni-solare hindu, nell'ottavo giorno (Ashtami) del Krishna Paksha (fase di luna calante) nel mese di Shraavana del calendario lunare Hindu e Krishna Paksha nel mese di Bhadrapad del calendario luni-solare Hindu, e si sovrappone con i mesi di agosto e settembre del calendario gregoriano.

Nel 2022 la festività cadrà il 18 agosto.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Festività induiste